A (o a) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina A/a (nombre: a; en plural: aes).
 La letra cirílica А/а.
 La letra griega Α/α (nombre: alfa).

En matemática 
 A; en el sistema hexadecimal y en otros sistemas con base igual o mayor a 16, el equivalente al 10 del sistema decimal.
 a (minúscula), representación del área.
 ∀ (símbolo Unicode #8704), representación del cuantificador universal. Se lee «para todo».

En física 
 A, el símbolo del amperio.
 a, el símbolo de la aceleración.
 A, representación del coeficiente de Einstein de las emisiones espontáneas de radiación.
 Å, el símbolo del ångström.
 a, la abreviatura de arroba (también representada con el símbolo @), antigua unidad de masa del sistema castellano.
 a, representación de la masa atómica.

En bioquímica 
 A, representación del aminoácido alanina.
 A, representación de la base nitrogenada adenina.

En música 
 A; en notación musical anglosajona, la nota musical la.
 A, la abreviatura de la palabra alto (p.e.: SATB: «soprano, alto, tenor, bajo»).
 A, álbum de 1980 de la banda británica de rock progresivo Jethro Tull.
 A, canción y sencillo de la cantante japonesa Ayumi Hamasaki.

En informática 
 A*, un algoritmo de búsqueda.
 A+, un lenguaje de programación.
 @, el símbolo de arroba, que es la señal o marca de separación entre el nombre de usuario y el nombre del servidor, en las direcciones de correo electrónico.

En televisión 
 El canal A de Colombia.
 El canal (á) de Argentina.
 A, un episodio de la serie The Walking Dead.
 A, personaje de la serie de televisión estadounidense Pretty Little Liars.

En transporte

Embarcaciones 
 A (yate de motor) (M/Y A), un yate de 119 m propiedad de Andrey Melnichenko.
 A (yate de vela) (S/Y A), un yate de 143 m propiedad de Andrey Melnichenko.

Otros 

 A, servicio del Metro de Nueva York, también conocido como A Eighth Avenue Express.

En otros ámbitos 
 (a), indicación de alias (o apodado).
 a, el símbolo del prefijo atto del Sistema Internacional de Unidades, que indica un factor de 10−18.
 Å, localidad situada en las islas Lofoten (Noruega).
 La vitamina A.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para a.